Monument Navas De Tolosa är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de Jaén och regionen Andalusien, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Monument Navas De Tolosa ligger  meter över havet.

Terrängen runt Monument Navas De Tolosa är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Terrängen runt Monument Navas De Tolosa sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Monument Navas De Tolosa. Runt Monument Navas De Tolosa är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är La Carolina,  km väster om Monument Navas De Tolosa. Omgivningarna runt Monument Navas De Tolosa är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Andalusien